

Geografia

Francia

Comuni 
 Champdor-Corcelles – comune nel Ain (dipartimento) (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Corcelles-en-Beaujolais – comune nel Rodano (dipartimento) (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Corcelles-Ferrières – comune nel Doubs (dipartimento) (Borgogna-Franca Contea)
 Corcelles-les-Arts – comune nel Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Corcelles-lès-Cîteaux – comune nel Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Corcelles-les-Monts – comune nel Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)

Ex comuni e frazioni 
 Corcelles – ex comune ora frazione di Champdor-Corcelles, comune nellAin (dipartimento) (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Corcelles – ex comune ora frazione di Saulnot, comune nellAlta Saona (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Corcelles – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)
 Corcelles-Cormondrèche – comune nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel)
 Corcelles-le-Jorat – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)
 Corcelles-près-Concise – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Corcelles-près-Payerne – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)
 Corcelles-sur-Chavornay – ex comune ora frazione di Chavornay, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Pagine correlate 
 Corcelle-Mieslot – comune francese nel Doubs (dipartimento) (Borgogna-Franca Contea)